Barchov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Barchov (okres Hradec Králové)
 Barchov (okres Pardubice)